Meuser ist der Name folgender Personen:
 Meuser (Pseudonym; * 1947), deutscher Bildhauer und Objektkünstler

Familienname:

 Dan Meuser (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 Friedrich Meuser (* 1938), deutscher Hochschullehrer (emeritiert), Fachgebiet Getreidetechnologie und -chemie
 Gert Meuser (1936–2020), deutscher Fußballschiedsrichter
 Karl Hans Meuser (1931–1986), deutscher Schauspieler
 Maik Meuser (* 1976), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Michael Meuser (* 1952), deutscher Sozialwissenschaftler
 Micki Meuser (eigentlich Hans Georg Meuser), deutscher Bassist, Komponist und Produzent
 Natascha Meuser (* 1967), deutsche Architektin und Hochschullehrerin
 Philipp Meuser (* 1969), deutscher Architekt und Verleger
 Thomas Meuser (* 1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Gerd E. Mäuser (* 1958), deutscher Manager